Franciaország
Pérignac, település Charente megyében
Pérignac, település Charente-Maritime megyében